Osoby o tym nazwisku:
 Asztrik Várszegi – rzymskokatolicki duchowny
 József Várszegi – węgierski lekkoatleta